Allogona lombardii är en snäckart som beskrevs av A. G. Smith 1943. Allogona lombardii ingår i släktet Allogona och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
lombardii